Filumena Marturano – commedia di Eduardo De Filippo
Filumena Marturano – film del 1951
Filumena Marturano – film del 2010
Filumena Marturano – film del 2022